Кубок МССЖ (Кубок международного спортивного союза железнодорожников) — международный  футбольный турнир среди команд, курируемых министерствами путей сообщения.

История 
Учреждён в 1947 году.

Первой советской командой, завоевавшей Кубок Международного спортивного союза железнодорожников стал алматинский «Кайрат». На пути к этому успеху клуб переиграл «Локомотив» из Кошице (Чехословакия) — 4:1 дома и 1:0 в гостях. Затем поначалу уступил дома «Славии» из Софии (Болгария) — 1:3, но переиграл её в гостях — 3:0 и вышел в финал, где встретился с «Рапидом» из Бухареста (Румыния). Первая встреча в Бухаресте завершилась вничью — 1:1. В ответной игре в Алма-Ате «Кайрат» при стечении 32 тысяч зрителей победил со счетом 1:0.

В 2015 году в Сочи, Кубок МССЖ завоевала сборная "железнодорожников" Белоруссии.

В 2019 году во Франции, игроки гомельского «Локомотива» полностью составляли сборную Белоруссии на победном Кубке мира по футболу среди железнодорожников..

Финалы

См. также 
 Кубок РЖД

Примечания 

Не существующие ныне международные футбольные турниры